Мальпартида-де-ла-Серена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 26 км². Население — 662 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 151 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса